Laubscher ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Samuel Laubscher (* 1943), deutscher Ethnologe und Hochschullehrer 
 Simon Laubscher (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Tommy Laubscher (1963–2007), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Werner Laubscher (1927–2013), deutscher Schriftsteller, Maler und Komponist